Абдурашидов — фамилия; имеет женскую форму Абдурашитова.
 Абдурашитов, Маджит (1930—2021) — советский бригадир слесарей-монтажников, Герой Социалистического Труда.
 Абдурашитов, Шамиль Рахимович (род. 1933) — советский деятель в области энергетики, общественный деятель, публицист. Примечания 

 См. также 
 Абдурашидов